Antigny ist die Bezeichnung mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Antigny (Vendée), Gemeinde im Département Vendée
Antigny (Vienne), Gemeinde im Département Vienne

mit Namenszusatz:
Antigny-la-Ville, Gemeinde im Département Côte-d'Or

Antigny ist der Name folgender Familie:
 Antigny (Adelsgeschlecht), französisches Adelsgeschlecht